Памятник Михаилу Кутузову:
 Памятник Михаилу Кутузову (Москва)
 Памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли (Санкт-Петербург)
 Памятник Михаилу Кутузову (Смоленск)